Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1969.

Setzliste 
Gesetzt wurden folgende acht Spielerinnen: Judy Tegart, Kerry Melville, Helga Niessen, Karen Krantzcke, Helga Hösl, Vlasta Vopičková, Pat Walkden und Edda Düchting.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 4. bis 12. August 1969, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 23. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1969)

Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1969